Carmania:
 Carmania (сатрапия) — сатрапия в империи Ахеменидов.
 Carmania — магнитоальбом группы Кар-мэн.
 RMS Carmania (1905) — британский лайнер.